145-й полк - наименование полков в вооружённых силах различных государств:

Пехотные полки 
 145-й пехотный Новочеркасский Императора Александра III полк (Российская империя).
 145-й пенсильванский пехотный полк (США), действовал во время Гражданской войны в армии северян, 1862—1865.
 145-й индианский пехотный полк (США), действовал во время Гражданской войны в армии северян, 1865—1866.
 145-й иллинойсский пехотный полк (США), действовал во время Гражданской войны в армии северян, 1864.
 145-й нью-йоркский пехотный полк (США), действовал во время Гражданской войны в армии северян, 1862—1863.
 145-й огайский пехотный полк (США), действовал во время Гражданской войны в армии северян, 1864. 
  (США), с 1917 по 1919 и с 1921 по 1974, затем реорганизован в бронетанковый.
 145-й пехотный полк (Османская империя) (49-й пехотной дивизии 20-го армейского корпуса).
 145-й пехотный полк (Япония).
 145-й пехотный полк (Германия)
 145-й гренадерский полк (Германия)
 145-й горнострелковый полк (СССР).
 145-й полк морской пехоты (СССР), в действующей армии 26.8.42-12.1.43.
 145-й стрелковый полк внутренних войск НКВД СССР, в действующей армии 1.1.42-21.9.42, 21.3.43-23.6.43, 16.10.44-9.5.45.
 145-й запасный стрелковый полк (СССР), в действующей армии 3.7.41-2.4.45, наименование до 22.12.41 г. — 145-й армейский запасный стрелковый полк.
  (СССР).

Танковые полки 
 145-й танковый полк 240-й моторизованной дивизии (СССР), в действующей армии 22.6.41-6.8.41.
 145-й танковый полк 145 танковой бригады (СССР), в действующей армии 6.9.41-12.10.41.
 145-й отдельный танковый полк (СССР), до 1990 г. входил в состав 2-й гвардейской танковой армии (ГСВГ).
  в составе Национальной гвардии США ().
  Королевского бронетанкового корпуса (Великобритания), 1941—1944 гг.

Артиллерийские полки 
 145-й гаубичный артиллерийский полк (СССР), в составе 34-й стрелковой дивизии.
 145-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк (СССР), входил в 7-й гвардейский кавалерийский корпус.
 145-й миномётный полк (СССР)

Авиационные полки 
 145-й истребительный авиационный полк (СССР).
 145-й гвардейский истребительный авиационный полк (СССР).